Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.
Импортозамещение характеризует также тенденцию городского свободного рыночного хозяйства к замещению ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе. Эта идея была выдвинута Джейн Джекобс.

Стадию проведения экономической политики импортозамещения в 50-70 гг. XX века прошли большинство из новых индустриальных стран.

К середине 1960-х годов многие экономисты, ранее выступавшие за ИСИ в развивающихся странах, разочаровались в этой политике и ее результатах. Многие страны, принявшие политику ИСИ в послевоенные годы, отказались от нее к концу 1980-х годов, сократив государственное вмешательство в экономику и став активными участниками Всемирной торговой организации. В отличие от политики ИСИ, "четыре азиатских тигра" (Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань) характеризуются как государственное вмешательство для содействия "экспортно-ориентированной индустриализации".

Политика импортозамещения 
Экономический рост сдерживается ограничением платежного баланса согласно закону Тирлвола, поэтому необходимо предпринимать действия для увеличения экспорта или ограничения импорта. 

Большинство стран мира проходили стадию ограничения импорта и стимулировали у себя процесс импортозамещения при индустриализации, а также продолжают практиковать такую политику в настоящее время.
В ежегодно публикуемых "Докладах о торговле и развитии" ЮНКТАД отмечали влияние импортозамещающей индустриализации на экономический рост стран:
во времена, когда возможности импортировать продукцию ограничены (национальная валюта девальвирована, низкий уровень доходов), вводятся импортные ограничения; центральные банки оказывают поддержку отечественной банковской системе, удовлетворяя финансовые потребности частного и государственного секторов, что позволяет быстро расширить отечественное производство промышленной продукции, которая постепенно вытесняет импорт.
промышленное производство росло опережающими темпами в тех странах, которые уже обладали промышленным потенциалом и правительства которых принимали меры для поддержки внутреннего спроса.
подтверждается гипотеза Пребиша—Зингера, когда экономическое положение стран-экспортеров сырьевых товаров (развивающихся государств) постепенно ухудшается, если они не прибегают к политике импортозамещения при индустриализации. 

В связи с существующими ограничениями по экспортоориентированию (все страны не могут одновременно экспортировать; мировая торговля растет медленно; труд не используется полностью) ряд стран (Япония, Франция) используют политику импортозамещения, защищая свои внутренние рынки. Стране, сталкивающейся с дефицитом валюты и резким удорожанием импортной продукции, также требуется проведение политики  импортозамещения, в том числе России. Впервые концепция импортозамещения была реализована в Аргентине в середине XX века. Её автором стал популярный в Латинской Америке экономист Рауль Пребиш.

Импортозамещающий экономический рост 

Когда: 1) один из товаров, например, товар , конкурирует с импортом; 2) один из факторов производства, например, капитал, интенсивно используется при производстве товара ; 3) другие факторы остаются без изменения; 4) а предложение капитала вырастет,
то: 1) объём производства товара  вырастет, так как возрастающий капитал, снижающий свою доходность, удешевляет товар ; 2) удешевление капитала более существенно скажется на производстве товара , чем на товаре , так как капитал более интенсивно используется при производстве товара , чем в товаре .

Таким образом, 1) выпуск отечественного товара  будет расти быстрее, чем будет расширяться производство товара В; 2) рост производства отечественного товара  заместит импорт, прежде чем предельные издержки вновь не поднимутся до уровня мировой цены. 
На рисунке «Импортозамещающий рост» показан механизм замещения импорта товара  отечественным производством. Общий объём производства составлял , объём производства отечественного товар  составлял , а импорт составлял разницу ; рост предложения капитала удешевил капитал и увеличил производство товара , сместил кривую предложения товара  вправо с  до , а также сместил кривую производственных возможностей вправо с  до . 
Так как предложение капитала выросло, то увеличились и расходы на все товары, произошло смещение общего объёма производства вправо с  до , сместились кривые безразличия вправо с  до , сместились кривые спроса вправо с  до , а значит рост капитала сокращает импорт с  до  и снижает экспорт товара .

Критика 
В ряде работ было показано, что в целом импортозамещение способствует значительному росту отечественного производства, создаются новые рабочие места, однако в долгосрочной перспективе в странах Латинской Америки и Южной Америки наблюдалось снижение темпов экономического роста. Без опережающего роста экспорта эти страны не смогли обеспечить требуемые для модернизации своей экономики и преодоления отставания от развитых стран темпы экономического роста, увеличился дефицит платежного баланса и внешняя задолженность. Исследователи объясняли это потерей преимущества страны от специализации и международной торговли. Протекционистская политика и увеличение доли государственного владения уменьшает стимулы предпринимательского риска, что приводит к снижению эффективности. В результате дефицит и долги во многом ответственны за кризис 1980 годов в Латинской Америке.

См. также 
 Импортозамещение в России
 Автаркия

Примечания 

Протекционизм
Международная торговля
Экономика развития
Экономические термины
Региональная экономика